Pilla ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Michael Pilla (1932–2021), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Cleveland
 Leopoldo Pilla (1805–1848), italienischer Geologe

Siehe auch:
 Pila